Jassa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Jassa ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Jassa